Caballo de Troya puede referirse a:
 Caballo de Troya, caballo de madera utilizado por los griegos para infiltrarse en la ciudad de Troya.
 Troyano o caballo de Troya, un tipo de  programa informático malicioso.
 Caballo de Troya: una novela en diez volúmenes del periodista español J.J. Benítez.
 Operación Caballo de Troya: obra del investigador forteano, escritor y periodista John Keel.